David W. Ross
 David Ross (aktor)
 David Ross (baseballista)
 David Ross (łyżwiarz)